Nicopoli (in greco Νικόπολις / Nikópolis, "Città della Vittoria") è il nome di numerose città fondate per commemorare vittorie, per lo più romane.
Nicopoli in Egitto – poco ad est di Alessandria d'Egitto
Nicopoli d'Epiro – fondata da Augusto nell'Epiro (oggi in Grecia)
Nicopoli all'Istro (o all'Jantra) – fondata da Traiano, l'odierna Stari-Nicup (distretto di Veliko Tărnovo, Bulgaria)
Nicopoli di Mesia – nell'odierno distretto di Pleven (Bulgaria)
Nicopoli sul Nesto – fondata da Traiano in Tracia, presso l'odierno villaggio di Gărmen (distretto di Blagoevgrad, Bulgaria)
 Nicopoli di Palestina – detta Emmaus dagli ebrei e ‘Amwās dagli arabi
Nicopoli del Ponto o al Lico o d'Armenia o di Cappadocia – città fondata sul corso del fiume Lico da Gneo Pompeo Magno nel 63 a.C. al termine della terza guerra mitridatica, nella provincia di Bitinia e Ponto, compresa nella provincia dell'Armenia Prima (o Cappadocia) sotto Traiano, oggi l'odierna Koyulhisar (Turchia)
Nicopoli – nome sotto Leone III Isaurico dell'odierna Afyonkarahisar, in Turchia